PTF est un sigle, qui peut signifier :
Palomar Transient Factory, un programme de recherche d'étoiles variables, de supernovas, d'astéroïdes et de comètes, mené à l'observatoire Palomar ;
 productivité totale des facteurs, un concept économique.
 program temporary fix, un correctif logiciel ;
 proposition technique et financière.

PTF est aussi un code, qui peut faire référence à :
 l' aux Fidji, selon la liste des codes AITA des aéroports.